{{DISPLAYTITLE:C5H8}}
De molecuulformule C5H8 kan staan voor:
 Cyclopenteen
 1,2-Dimethylcyclopropeen
 1,3-Dimethylcyclopropeen
 3,3-Dimethylcyclopropeen
 Isopreen (2-methyl-1,3,-butadieen)
 1-Methylcyclobuteen
 3-Methylcyclobuteen
 Methyleencyclobutaan
 1,3-Pentadieen